Het wereldkampioenschap superbike van Imola 2006 was de elfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2006. De races werden verreden op 1 oktober 2006 op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari nabij Imola, Italië.

Troy Bayliss werd gekroond tot kampioen in de superbike-klasse met een vijfde plaats in de eerste race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrenten Noriyuki Haga en James Toseland voor te kunnen blijven.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2006
Imola